Night Stalker ou The Night Stalker ou Nightstalker (traduit littéralement par Le rôdeur nocturne) peut faire référence à

Cinéma et télévision 
 , titre original de Dossiers brûlants, série télévisée américaine, créée par Jeffrey Grant Rice en 1974 ;
 Night Stalker : Le Guetteur, série télévisée américaine, remake de la série précédente, créée par Frank Spotnitz en 2005 ;
 , téléfilm américain de John Llewellyn Moxey en 1972 ;
 , film américain de Max Kleven en 1987 ;
 , téléfilm britannique de Jenny Ash en 2002 ;
 Le tueur de la nuit (), téléfilm américain de Megan Griffiths en 2016.

Divers 
 Night Stalker, jeu vidéo Intellivision de 1982, adapté également pour Atari 2600 ;
 Nightstalkers, personnages de l'univers Marvel Comics.

Homonymie de titre